Фраксионамијенто лас Палмас има више значења:

 Фраксионамијенто лас Палмас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксионамијенто лас Палмас (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику